Эта тема охватывает события, связанные с 2023 годом в музыке.

Награды

Зал славы рок-н-ролла

Зал славы авторов песен 
Имена новых членов были объявлены 18 января. Официальная церемония включения состоится 15 июня в Нью-Йорке.
 Шаде Аду
 Глен Баллард
 Джефф Линн
 
 Лиз Роуз
 Снуп Догг
 Глория Эстефан
Награда Джонни Мерсера:
 Тим Райс

Появившиеся группы 
 TripleS
 Хочешь

Сольные дебюты 
 millimillimetri

Распавшиеся группы 
 I.F.K. 
 Panic! At The Disco
 Brave Girls

Восстановившиеся группы

Перерывы музыкальных групп

Скончались

Январь 
 1 января — Леэло Кылар (95) — советская и эстонская пианистка и музыкальный педагог
 2 января — Тото Аджапуа (84) — советский и абхазский композитор
 3 января
 Джозеф Ку (91) — гонконгский композитор
 Нотис Маврудис (77) — греческий композитор и гитарист
 5 января — Майкл Сноу (94) — канадский кинорежиссёр, художник, скульптор, джазовый пианист и писатель
 6 января — Владимир Овчинников (60) — российский звукорежиссёр и музыкальный продюсер
 7 января — Александр Харчиков (73) — советский и российский певец, музыкант и автор песен
 8 января — Зигфрид Курц (92) — немецкий дирижёр и композитор
 10 января — Джефф Бек (78) — британский гитарист и композитор, участник групп The Yardbirds и The Jeff Beck Group
 12 января
 Лиза Мари Пресли (54) — американская певица и автор песен
 Наталья Садовская (94) — советская и российская артистка балета, театральная деятельница и балетовед
 Чарлз Трегер (87) — американский скрипач
 15 января
 Ольга Вардашева (76) — советская и российская актриса и певица
 Вахтанг Кикабидзе (84) — советский и грузинский певец, автор песен и актёр
 18 января — Дэвид Кросби (81) — американский певец, гитарист и автор песен, участник групп The Byrds и Crosby, Stills, Nash & Young
 19 января
 Вера Вотинцева (56) — советский и российский автор-исполнитель
 Алекс Напьер (75) — британский рок-музыкант, барабанщик группы Uriah Heep
 21 января — Бернард Грин (57) — американский певец и музыкант
 22 января
 Павел Герджиков (84) — болгарский оперный певец, режиссёр и музыкальный педагог
 Жанна Плиева (74) — советская и российская пианистка и композитор
 24 января — Арман Дуйсенов (48) — казахстанский композитор, телеведущий и продюсер
 28 января
 Том Верлен (73) — американский рок-музыкант и автор песен, вокалист и гитарист группы Television
 Одд Бёрре (83) — норвежский певец
 Барретт Стронг (81) — американский певец и автор песен
 30 января
 Евгений Могилевский (77) — советский и бельгийский пианист и музыкальный педагог
 Герман Фирсов (86) — советский и российский рок-гитарист и автор песен
 31 января
 Лигита Видулея (89) — советская и латвийская музыковедка, музыкальный критик и сценаристка
 Кадрие Нурмамбет (89) — румынская певица и фольклористка
 Тхай Тхи Льен (104) — вьетнамская пианистка и музыкальный педагог

См. также

Примечания

Ссылки 
 Юбилеи композиторов 2023. alldates.ru